Українська думка — назва декількох українських часописів.

 Українська думка — газета, що видавалася в м. Миколаєві в період німецької окупації міста з вересня 1941 р. по березень 1944 р.
 Українська думка — щоденник, виходив у Львові з 6 жовтня до 13 листопада 1920 замість «Діла»; редактор Ф. Федорців
 Українська Думка — тижневик, орган Союзу Українців у Великій Британії (СУБ)
 Українська думка — газета, що видавалася в м. Василькові в період німецької окупації міста
 Українська думка — газета, що видавалася в м. Новогеоргіївськ в період німецької окупації міста з 17 грудня 1941 р. по- 1943 р.
 Українська думка — газета, що видавалася в м. Черкасах, в період німецької окупації міста з 17 вересня 1941 р. по 1943 р.

Джерела 

 Періодичні видання на окупованій території України в 1941-1944 роках